Ittling ist der Ortsname von

 Ittling (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ittling (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern

Siehe auch:
 Ittlingen